Медведицкое — село в Кимрском районе Тверской области России. Входит в состав Центрального сельского поселения. По состоянию на 2022 год в селе постоянно зарегистрирован 1 человек, временно — 1 человек, село (ок. 60 домов, некоторые брошены и выставлены на продажу) существует за счёт дачников.

География 
Расположено на левом берегу Волги (Угличское вдхр) в месте впадения в неё реки Медведицы. Расстояние от районного центра Кимры по суше (дорога во многих местах сильно заболочена) — 140 км, по воде — 37 км вниз по Волге.

Топоним 
Село названо по географическому положению.

Варианты названия — Усть-Медведицкое   (также по географическому положению) , Медведниково (скорее всего, из-за ошибки переписчика).

История 
Село Медведицкое, от Твери 115 верст.

В 1678 году село Медведицкое входило в Чуцкий (варианты написания - Чюцкий, Чютский, Чудской, Ченский) стан Кашинского уезда и принадлежало Григорию Петровичу Годунову. В селе стоял деревянный храм Богоявления Господня с приделом Параскевы Пятницы, в селе двор попа, двор дьякона, двор вотчинников с деловым человеком, скотный двор со скотником, 18 крестьянских и бобыльских дворов.

После  смерти Г.П. Годунова село перешло к его вдове. 

("Перепись 1710 года: Санкт-Петербургская губерния: Кашинский уезд ("Книга первая"): Сказки поданные переписчику Илье Михайловичу Кузьмину" (РГАДА. Ф.1209. Оп.1. Д.11840) (л.84) №30 (л.1087) гласит -

"1710 году июля в __ день ... Кашинского уезда Чюцкого стану вдовы Марфы Афонасьевны Григорьевской жены Петровича Годунова села Медведицкого староста … да выборной … выбрали мы в соцкие села Медведицкова крестьянина..."

В документах Кашинской приказной избы 1715 года село Медведицкое числится вотчиной князя Одоевского. В 1762 году село Медведицкое у князя Михаила Петровича Галицына, в 1795 году у сталмейстера и действительного камергера князя Михаила Михайловича Голицына (скорее всего это отец и сын, а в одной из фамилий допущена ошибка).

В материалах Генерального межевания село Медведицкое числится в Кашинском уезде. Имеются сведения, что несколько селений этой округи, в том числе и село Медведицкое, были перечислены из Кашинского уезда в Корчевский ещё во второй половине 19 века. На 1894 год они вновь в составе Кашинского уезда.

Церковь Богоявленская, построена в 1788 году, каменная, престолов три: в холодной Богоявления Господня, в теплой: преподобного Сергия Радонежского и Святой Мученицы Параскевы Пятницы. Из-за увеличения количества прихожан храм был реконструирован в 1889-1899 годах.

Церковные документы: опись 1846 года, метрики с 1780 года, исповедные с 1823 года, план на землю.

В 1901 году служили: Священник Михаил Васильевич Малинин 49-ти лет, студент семинарии, в служении с 1876 года, священником с 1880 года, благочинный, награждён в 1897 году камилавкой. Диакон Сергей Петрович Маслов 35-ти лет, в служении с 1882 года, диаконом с 1884 года. Псаломщик Василий Семёнович Полозов 23-х лет, в должности с 1899 года. Церковный староста Стефан Ершов с 1875 года, награждён серебряной медалью.

Прихожан в селе Медведицком, в деревнях Кашинского уезда Новоселках, Подберезье, Деулине, Миголощах, Притыкине, Шатрищах, Шикове, Калязинского уезда Лягушкине, Рослятине, Корчевского уезда Остратове — 314 дворов (822 мужчины, 962 женщины).

В 1914 году служили: Священник Александр Некрасов 27-ми лет, окончил семинарию, на службе 1 год. Штатный диакон Иоанн Соколов 37-ми лет, на службе 11 лет. Псаломщик Алексей Никольский 24-х лет, на службе 1 год.

Прихожан в селе Медведицкое и в деревнях: Новоселки, Подберезье, Деулино, Миголощи, Притыкино, Шатрищи, Шиково, Лягушкино, Рослятино, Остратово — 874 мужчины и 1012 женщин, раскольников 3 мужчины и 6 женщин.

Некоторое время село относилось к Тиволинской волости Кашинского уезда Тверской губернии. В конце XIX — начале XX века село являлось центром Медведицкой волости Кашинского уезда Тверской губернии. 

Согласно Постановлению Президиума ВЦИК от 20 мая 1922 года и постановлением Тверского губисполкома от 30 мая 1922 года Медведицкая волость была включена в состав Кимрского уезда.

В январе 1929 года постановлением СНК СССР была образована Центрально-промышленная область (переименована в июне 1929 года в Московскую обл.) с центром в городе Москве, в которую полностью вошла бывшая Тверская губерния. В селе был организован Медведицкий сельсовет Кимрского района Кимрского округа Московской области, тогда же в село с северной стороны была проведена телефонная линия и установлен телефон.

В 1935 году в процессе разукрупнения Московской области Кимрский район вошёл в состав Калининской области. Медведицкий сельсовет был упразднён, и село вошло в состав Центрального сельсовета Кимрского района (с 1994 года — Центральный сельский округ, с 2005 года — Центральное сельское поселение.)

Через село шла дорога в северном направлении на г. Кашин («Кашинский тракт»), с юга от села были паромные переправы через Волгу (далее дорога шла на г.г. Талдом, Дмитров и Москву) и Медведицу (далее дорога шла на г.г. Кимры и Тверь). После заполнения Угличского вдхр в 1940 году Волга и Медведица сильно поднялись и разлились, дороги заболотились либо оказались под водой, переправы были ликвидированы и сообщение осталось только водным транспортом.

В 700 метрах от центра села, за заливным лугом (ныне разлив Угличского вдхр), на высоком берегу устья рек Волги и Медведицы (ныне остров) находилась кирпичная помещичья усадьба, основанная Г.П. Годуновым (не путать с Борисом Годуновым), и несколько домов для прислуги. В первые годы Советской власти, до строительства водохранилища, в здании усадьбы был организован дом отдыха. Усадьба не сохранилась.

В 1966 году до села была проведена линия электропередач, впервые появилось электричество.

На месте Богоявленского храма, уничтоженного в 1930-е гг, в 2015 году силами жителей села сооружена часовня. 7 июня 2015 года часовню освятил настоятель Никольского храма с. Каюрово протоиерей Павел Павивкин.

Население

Известные личности 
В с. Медведицкое родился и вырос Герой Советского Союза Сергей Георгиевич Жунин (1906—1977)

Инфраструктура 
С конца 1980-х гг. какая-либо инфраструктура в селе отсутствует.

В селе до 1960-х гг работала 8-летняя школа. В 1970 - 1980-х годах в здании школы действовал летний спортивный лагерь Савёловского машиностроительного техникума, позже деревянное здание было заброшено, руинировано и сгорело в 2017 году. 

Существовали также клуб (ныне частный дом), почтовая станция (ныне частный дом), скорняжная мастерская (ныне частный дом), кузница (попала в зону затопления). В 500 м севернее села находилась больница (позже медпункт, ликвидирован в конце 1980-х гг, здание разобрано местными жителями).

Транспорт 
Со времени заполнения Угличского вдхр (1940 год) пассажирское и грузовое сообщение села и райцентра осуществлялось только водным транспортом.

До 2003 года из г. Кимры и из г. Дубна по Волге в с. Медведицкое ходили рейсовые теплоходы (в том числе скоростные типа «Полесье»), которые далее уходили в р. Медведица и Малая Пудица. Также причаливали рейсовые скоростные теплоходы типа «Заря» маршрута Кимры — Калязин.

Со времени прекращения пассажирских перевозок по Волге и ликвидации судоходства по малым рекам (2004 год) пассажирское сообщение с. Медведицкого и других близлежащих населённых пунктов с райцентром Кимры отсутствует.

Примечания 
9.  Писцовая книга Чюцкого стана Кашинского уезда писца П.Бестужева. 1628-1629 гг. Печ. оп. №897. лл.1-140. РГАДА ф.1209 оп.1 д.650

Населённые пункты Кимрского района